Il doppio del torneo di tennis WTA Monte Carlo 1982, facente parte del WTA Tour 1982, ha avuto come vincitrici Virginia Ruzici e Catherine Tanvier che hanno battuto in finale Pat Medrado e Cláudia Monteiro 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Virginia Ruzici /  Catherine Tanvier (Campionesse)
 Sue Barker /  Andrea Temesvári (quarti di finale)

 Dianne Fromholtz /  Renáta Tomanová (quarti di finale)
 Pat Medrado /  Cláudia Monteiro (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

WTA Monte Carlo 1982